Enrico Ruffa, calciatore italiano
 Guido Ruffa, attore italiano

Altri progetti